NGC 4864 (другие обозначения — MCG 5-31-58, ZWG 160.221, ARAK 397, DRCG 27-159, PGC 44566) — эллиптическая галактика (E6) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4864
Волосы Вероники (созвездие)